Манол Велев може да се отнася за:

 Манол Велев (партизанин) (1915 – ?), български партизанин
 Манол Велев (бизнесмен) (1959 – 2022), български бизнесмен